Glasofen ist die Bezeichnung für:
 einen Ofen zum Schmelzen von Glas, siehe Hafenofen oder Glasschmelzwanne
 Glasofen (Marktheidenfeld), ein Ortsteil von Marktheidenfeld im Landkreis Main-Spessart, Bayern